Culina puede referirse a:

 Culina, cocina de una antigua casa romana.
 Culina o Madija, grupo étnico perteneciente a la familia arahuaca que habitan en la Amazonía peruana.
 Culina 3 o CUL3, proteína codificada en humanos por el gen cul3.
 Idioma culina o kulina, lengua indígena de la Amazonia suroccidental de la familia arauana.
 Jason Čulina (1980-), futbolista australiano, con ascendencia croata.